Als Rammschiff bezeichnet werden:

 Widderschiffe mit Rammbug zum Rammen anderer Schiffe
 Rammkreuzer mit Rammbug zum Rammen anderer Schiffe
 Ramm-Monitore mit Rammbug zum Rammen anderer Schiffe, siehe Monitor (Schiffstyp)#Ramm-Monitor
 weitere Schiffstypen seit der Antike mit Rammsporn

 Schiffe mit einer Pfahlramme zum Setzen von Stationspfählen